The Singer Not the Song („Der Sänger, nicht der Song“) steht für

 den Originaltitel des Films Sommer der Verfluchten
 ein Lied der Band The Rolling Stones; siehe December’s Children (And Everybody’s)#Titelliste